Долар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 85,21 км². Население — 618 человек (на 2010 год). Расстояние — 77 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Datos de Dólar en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Situación de Dólar en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Dólar

Муниципалитеты Гранады